Benson and Hedges Masters 1996 – nierankingowy turniej snookerowy, rozegrany w dniach 4-11 lutego 1996 roku w Wembley Conference Centre w Londynie.

Obrońcą tytułu mistrzowskiego był Anglik Ronnie O’Sullivan, który przegrał w ćwierćfinale ze Szkotem Stephenem Hendrym.

W turnieju zwyciężył Stephen Hendry, który w finale pokonał Anglika Ronniego O’Sullivana 10-5.

Nagrody 
Zwycięzca: £125,000

Najwyższy break: £10,000

Runda dzikich kart

Drabinka turniejowa

Przypisy

Zobacz też 
 Masters (snooker)
 Światowy ranking snookerowy 1995/1996

1996 w sporcie
Masters